Франсиско Бальбе Англада или Франсеск Бальбе-и-Англада (, , род. 28 сентября 1933) — испанский шахматист, международный мастер ИКЧФ.

В составе сборной Испании участник командного первенства Европы 1961 г. (показал лучший результат среди запасных участников).

Участник открытого чемпионата США 1958 г. и ряда турниров, проводившихся на территории Испании.

Наибольших успехов добился в заочных шахматах. Стал победителем 9-го чемпионата Испании по переписке (1969—1973).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Бальбе в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Бальбе на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера ИКЧФ